Берна́рд Лью́ис (; 31 мая 1916 года, Лондон — 19 мая 2018 года, Вурхиз, Нью-Джерси) — британский и американский -, . Специализировался на истории ислама, взаимоотношениях между исламом и Западом, также известен как автор работ по истории Османской империи. Доктор философии (1939). Эмерит-профессор Принстонского университета, в 1949-74 проф. Лондонского ун-та. Член Американского философского общества (1973). Почётный член Британской академии. Удостоен Национальной гуманитарной медали США (2006).

Был экспертом по Ближнему Востоку. Неоднократно консультировал известных политиков, в том числе администрацию Джорджа Буша. , автор «Encyclopedia of Historians and Historical Writing», считает, что за свою 60-летнюю карьеру Льюис стал «самым влиятельным послевоенным историком ислама и Ближнего Востока».

Также известен своей спорной точкой зрения на геноцид армян.

Биография 

Родился в . Вырос в еврейской семье, интерес к языкам и истории зародился у него при подготовке к бар-мицве.

В 1936 году окончил Школу востоковедения (ныне Школа востоковедения и африканистики, ШВиА) при Лондонском университете как бакалавр, а через три года получил степень доктора философии в том же университете. Его основной специализацией была история ислама. Изучал право и даже хотел стать адвокатом, но вернулся к истории Ближнего Востока. Также учился в аспирантуре Парижского университета у Луи Массиньона и в 1937 году получил «Diplôme des Études Sémitiques». В 1938 году вернулся в альма-матер преподавателем истории ислама.

С 1940 года служил в британской армии в Королевском бронетанковом корпусе, а в 1941 прикомандирован к Форин-офис. После войны вернулся в ШВиА и в 1949 году был назначен на новую кафедру истории Ближнего и Среднего Востока. Среди учеников — Яаков Ландау.

В 1974—1986 годах работал в Принстонском университете и Институте перспективных исследований (Нью-Джерси, США), являлся в первом именным профессором (Cleveland E. Dodge Professor; станет эмеритом с 1986 года), преподавал только один семестр в год — будучи освобождён от административных обязанностей, благодаря чему мог сосредоточиться на исследованиях. Именно в Принстоне начался самый плодотворный период его научной карьеры, в ходе которого он опубликовал множество книг и статей на основе ранее накопленных материалов. После ухода оттуда — до 1990 года работал в Корнеллском университете.

В 1966 году один из основателей научного общества «Ассоциация Ближнего Востока Северной Америки» (MESA), которое покинул в 2007 году и основал «Ассоциацию по изучению Ближнего Востока и Африки» (ASMEA). Организация была создана как академическое общество, направленное на продвижение высоких стандартов исследований и преподавания в восточных и африканских исследований.

В 1982 году получил гражданство США.
В 1990 году  удостоил его высшей награды правительства США за достижения в области гуманитарных наук.

Член Британской академии (1963), Американской академии искусств и наук (1983), членкор фр. Академии надписей и изящной словесности (1994).

В 1947—1974 годах был женат на Рут Элен Оппенгейм, есть дочь и сын.

Скончался 19 мая 2018 года в доме престарелых в городе Вурхиз (штат Нью-Джерси), США.

Награды и отличия 
 Ataturk Peace Prize (1998)
 Орден Турецкой Республики «За заслуги» (Турция, 14 января 1998 года)
 Irving Kristol Award (2007)
Пятнадцать почетных докторских степеней.

Библиография

На английском 
Автор
 
 Handbook of Diplomatic and Political Arabic (1947)
 Land of Enchanters (1948, 2001)
 The Arabs in History (1950, 7th edition 1993)
 
 The Emergence of Modern Turkey (1961, 1968)
 Istanbul and the Civilization of the Ottoman Empire (1963)
 
 Bernard Lewis, Race and Color in Islam (Harper Torchbooks. Harper and Row, Publishers, New York, Evanston, San Francisco, London, 1971)
 
 Islam from the Prophet Muhammad to the Capture of Constantinople (2 vols., 1974)
 History: Remembered, Recovered, Invented (Princeton, N.J., Princeton University Press, 1975)
 The Muslim Discovery of Europe (1982)
 
 
 Semites and anti-Semites (1986, 1997, 1999)
 The Political Language of Islam (1988)
 
 : An Historical Enquiry (1990)
 
 Islam and the West (1993)
 The Shaping of the Modern Middle East (1993)
 Cultures in Conflict: Christians, Muslims and Jews in the Age of Discovery (1995)
 
 
 A Middle East Mosaic: Fragments of life, letters and history (2000)
 Music of a Distant Drum: Classical Arabic, Persian, Turkish & Hebrew Poems (2001)
 
 The Crisis of Islam: Holy War and Unholy Terror (2003)
 
 Political Words and Ideas in Islam (2008)
 Faith and Power: Religion and Politics in the Middle East (2010)
 
 
Редактор
 Cambridge History of Islam (1970)

На русском

Примечания

Ссылки 
  (Бернард Льюис и Норман Подгорец беседуют о Ближнем Востоке, ведущий Питер Робинсон)

Османисты
Арабисты Великобритании
Выпускники Лондонского университета
Выпускники Школы востоковедения и африканистики Лондонского университета
Профессора Лондонского университета‎
Преподаватели Школы востоковедения и африканистики Лондонского университета
Арабисты США
Отрицатели геноцида армян
Иммигрировавшие в США из Великобритании
Исследователи еврейской истории
Участники Второй мировой войны (Великобритания)
Столетние долгожители США
Редакторы Энциклопедии ислама
Профессора Принстонского университета
Редакторы XX века
Редакторы XXI века
Авторы научно-популярной литературы
Почётные доктора Брандейского университета
Почётные доктора Северо-Западного университета
Турецкой Республики «За заслуги»
Члены Американского философского общества
почётные доктора